Khed kan syfta på följande platser:

Indien 

 Khed (ort i Indien, Pune Division), Maharashtra, 
 Khed (ort i Indien, Ratnagiri), Maharashtra, 

Robotskapade Indienförgreningar